Це список давньоримських номенів. Кожний номен означав окрему сім'ю, але пізніше номени почали використовуватися і для політичних союзів.

A 

 Aburius
 Accius (Attius)
 Accoleius
 Ацилій ()
 Ебуцій ()
 Aedinius
 Елій ()
 Емілій ()
 Афраній ()
 Albanius
 Albatius
 Allectius
 Amatius
 Аніций ()
 Анней ()
 Annius
 Анестій ()
 Antius
 Антоній ()
 Appuleius
 Aquillius
 Arminius
 Armenius
 Arrius
 Arsinius
 Арторій ()
 Азіній ()
 Ateius
 Atius
 Атілій ()
 Atrius
 Atronius
 Attius
 Ауфідій ()
 Аврелій ()
 Ausonius
 Avidius
 Авіт ()
 Axius

B 

 Babudius
 Baebius
 Barrius
 Betilienus
 Blandius
 Bruccius (Bruttius(?))
 Bruttius

C 

 Caecilius
 Calatorius
 Calidius
 Calpurnius
 Calventius
 Camilius
 Camillius
 Camelius
 Caprenius
 Carius
 Caristanius
 Cassius
 Cispius
 Claudius
 Clodius
 Clovius
 Cluntius
 Coiedius
 Cominius
 Coruncanii
 Cordius
 Cornelius
 Cosconius
 Curius
 Curtius

D-E 

 Decumius
 Desticius
 Dexsius
 Didius
 Dillius
 Domitius
 Dossenius
 Duccius
 Duronius
 Egnatius
 Epidius
 Equitius

F 

 Fabius
 Fadius
 Faenius
 Falerius
 Favonius
 Festinius
 Flavius
 Flavinius
 Flavonius
 Floridius
 Florius
 Floronius
 Fufius
 Fulcinius
 Fulvius
 Fundanus
 Furius

G-H 

 Gabinius
 Galerius
 Gavius
 Gellius
 Granius
 Grattius
 Gratidius
 Helvetius
 Helvius
 Herennius
 Herminius
 Hirtius
 Horatius (Horace)
 Hortensius
 Hosidius
 Hostilius

I-L 

 Inventius
 Iulius (Julius)
 Iunius (Junius)
 Iustus (Justus)
 Iuventius (Juventius)
 Laetonius
 Lafrenius
 Lampronius
 Liburnius
 Licinius
 Ligustinius
 Livius
 Lollius
 Longinius
 Loreius
 Lucius
 Lucilius
 Lusius
 Lutatius

M 

 Macrinius
 Maecilius
 Maelius
 Mallius
 Mamilius
 Manlius
 Manilius
 Marcius
 Marius
 Matius
 Maximius
 Memmius
 Messienus
 Metilius
 Milonius
 Minucius (Minicius)
 Modius
 Mucius
 Munatius
 Munius
 Murrius

N-O 

 Naevius
 Nasennius
 Nemetorius
 Nepius
 Nigidius
 Nigilius
 Nipius
 Norbanus
 Novius
 Numerius
 Octavius
 Olcinius
 Oppius
 Opsius
 Oranius
 Otacilius

P 

 Palpellius
 Papinius
 Papirius
 Papius
 Pedius
 Peltrasius
 Pescennius
 Petellius
 Petilius
 Petillius
 Petronius
 Pinarius
 Piscius
 Pisentius
 Placidius
 Plautius
 Plinius
 Plotius
 Pollius
 Pomponius
 Pomptinus
 Pontidius
 Pontius
 Popidius
 Portius
 Postumius
 Paesentius
 Publicius
 Pupius

Q-R 

 Quintilius
 Quinctius
 Quirinius
 Rabirius
 Rufius
 Rufrius
 Rusonius
 Rutilius

S 

 Sabucius
 Sallustius
 Salonius
 Salvius
 Scribonius
 Secundinius
 Secundius
 Seius
 Sempronius
 Sennius
 Sentius
 Septimius
 Sepunius
 Sepurcius
 Sergius
 Servilius
 Sestius
 Sextilius
 Sextius
 Sidonius
 Silius
 Sittius
 Socellius
 Sornatius
 Spurius
 Statius
 Statilius
 Stertinius
 Suedius
 Sulpicius

T 

 Tadius
 Talmudius
 Tanicius
 Tertinius
 Tettidius
 Tettienus
 Tettius
 Titiedius
 Titius
 Titinius
 Trebatius
 Trebellius
 Treblanus
 Tremellius
 Tuccius
 Tullius

U-V 

 Ulpius
 Umbrenius
 Umbrius
 Urgulanius
 Uulius
 Vagennius
 Vagionius
 Vagnius
 Valerius
 Varius
 Vassenius
 Vatinius
 Vedius
 Velius
 Veranius
 Verecundius
 Vergilius (Virgil)
 Vesnius
 Vesuvius
 Vibenius
 Vibidius
 Vibius
 Victricius
 Viducius
 Vinicius
 Vipsanius
 Vipstanus
 Viridius
 Virius
 Vitellius
 Vitruvius
 Volaginius
 Volcatius
 Volumnius
 Volusenna
 Volusenus
 Volusius

Див. також 
 Список давньоримських преноменів
 Список давньоримських когноменів

Списки:Стародавній Рим
Імена